San Diego - cidade na Califórnia, EUA
San Diego (Guatemala) - cidade
San Diego (Carabobo) - município na Venezuela
San Diego (San Diego) - cidade na Venezuela
San Diego (Colômbia) - município
3043 San Diego - asteroide

Desambiguação
Desambiguações de topônimos